Seznam korpusov z zaporedno številko 41.

Seznam 
 Pehotni
 41. strelski korpus (ZSSR)
 41. korpus (Wehrmacht)
 41. rezervni korpus (Nemški imperij)
 41. korpus (Ruski imperij)
 41. gardni strelski korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 41. tankovski korpus (Wehrmacht)
 41. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi